MCD steht für:
 Mad Cow Disease, siehe Bovine spongiforme Enzephalopathie
 Magnetocirculardichroismus, eine chiroptische spektroskopische Methode, siehe Circulardichroismus
 Maxi-CD, eine Langspielplatte bzw. Compact Disc mit kurzer Spieldauer, siehe Single (Musik)
 McDonald’s
 Minimal cerebral dysfunction, siehe Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung #Andere Bezeichnungen und Abkürzungen
 Minimal Change Disease, eine Nierenerkrankung, siehe Minimal-Change-Glomerulonephritis
 Multicentric Castleman’s Disease, eine Krankheit der Lymphknoten, siehe Morbus Castleman
 Mackinac Island Airport (IATA-Code), Flugplatz auf Mackinac Island, Michigan
 Macular Corneal Dystrophy, dt. Makuläre Hornhautdystrophie
 Nordmazedonien, UNDP-Code

Mcd steht für:
 Megacandela, siehe Candela, eine Einheit der Lichtstärke

mcd steht für:
 Millicandela, siehe Candela, eine Einheit der Lichtstärke
 Sharanawa (ISO-639-3-Code), Varietät von Yaminawa (Sprache), eine der Pano-Sprachen der Yaminawá

.mcd steht für:
 Dateiendung eines Mathcad-Dokuments

Abkürzung